Голосование экспертного типа (Коэффициентное голосование) является методикой избирательного права, что потенциально  может быть применено в системе горизонтального управления при голосованиях, которые применяют электронные системы голосований (“электронная демократия”).

Данный вид голосования является нетрадиционной инновационной формой избирательного права, которое возникло в конце ХХ и начале ХХI века в связи с развитием компьютерных технологии и баз данных, которые используются для накопления и хранения информации относительно граждан государства, их профессионального опыта, трудового стажа и опыта научной работы.

Данная технология голосования была разработана и теоретизирована в 2021-2022 годах украинским социологом, криминологом, правоведом, кандидатом юридических наук, доцентом кафедры культурологии и межкультурных коммуникаций Национальной академии управленческих кадров культуры и искусств (Украина) Кириченком Игорем Викторовичем.

Данный тип голосования возможен в демократических обществах с развитой социальной инфраструктурой, которая позволяет создать электронную систему избирательного права и обеспечить гарантии безопасности её функционирования.

Основным отличием Голосования экспертного типа (Коэффициентного голосования) от существующих систем голосования является применение экспертного параметра (экспертного коэффициента) - определенного составного параметра (коэффициента), который применяется для “увеличения силы” голоса каждого отдельного участника избирательного процесса.

29 января 2022 года концепция и методология Голосования экспертного типа (Коэффициентного голосования) впервые были публично представлены на собрании общественной организации "Горизонтальное управление" в городе Киеве (Украина).

17 февраля 2022 года проходило второе публичное обсуждение концепции и методологии Голосования экспертного типа (Коэффициентного голосования) на он-лайн конференции сторонников создания политической партии прямой демократии "Партия горизонтального управления".

31 липня 2022 року концепция Голосования экспертного типа (Коэффициентного голосования) была презентована в он-лайн режиме заместителю руководителя Секретариата Центральной избирательной комиссии по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации (Украина).

Методология голосования экспертного типа 

В данной методологии голосования для определения и вычисления параметра (коэффициента) применяется цифровое выражение количества лет трудового стажа определенного участника голосования. Дополнительным параметром (коэффициентом), который также может быть применен для “увеличения силы” голоса, применяется цифровое выражение количества лет научного стажа, а именно количество полных лет наличия научной степени у участника голосования.

Методология голосования экспертного типа рассматривает следующие первичные вводные:

Каждый гражданин (i) при голосовании по общим вопросам обладает изначальным правом голоса (G), который имеет “силу” и равен 1 балу:

G(i) = 1(i)

Согласно технологии голосования экспертного типа (коэффициентного голосования), имеется возможность “увеличить силу” голоса гражданина на определенный составной параметр (коэффициент)  (A):

G(i) = 1(i) * A(i)

где 1(i)  - изначальная сила голоса гражданина (i),

а A(i) это изменяемый параметр (коэффициент), который применяется для “усиления” голоса. 

Применение параметра A(i) является одной из форм реализации гражданином своего профессионального опыта, иными словами такой гражданин может влиять своим экспертным мнением на “силу” голоса при голосовании по различным специальным вопросам, где важно не столько большинство голосов, а наличие экспертного профессионального видения на решение проблемы.

Для определения  изменяемого параметра (коэффициент) A(i) применяется числовой эквивалент трудового (X) и научного (Y) стажа гражданина (i).

Определяющие параметр (коэффициент) A(i)  факторы:

 Трудовой стаж в определенной сфере  - X(i)
 Научная степень по определенной специальности - Y(i)

Трудовой стаж участника голосования 

Каждый совершеннолетний гражданин имеет возможность получить профессиональный опыт работы, который фиксируется в государственных базах данных как информация об уплате налогов на заработную плату на этого гражданина. 

В свою очередь, каждое предприятие при государственной регистрации обязано указывать вид и сферу хозяйственной деятельности, что отображается в Классификаторе видов экономической деятельности (КВЭД). 

Классификатор видов экономической деятельности является основным государственным реестром, назначение которого в определении и кодировке основного и второстепенных видов (экономической, хозяйственной, научной и др.) деятельности юридических лиц, их обособленных подразделений (статистических единиц). Работа данного реестра  осуществляется органами государственной статистики. 

"Основной вид деятельности является определяющим признаком в формировании совокупности статистических единиц для проведения статистических наблюдений".

Таким образом, голосование экспертного типа предлагает использовать эту статистическую информацию для определения и закрепления коэффициента «силы» голоса гражданина в процессе голосования исключительно по вопросам, требующим профессионального мнения, как эксперта в определенной профессиональной сфере, имеющим в данной сфере трудовой опыт.

Голосование экспертного типа предлагает рассматривать трудовой профессиональный опыт гражданина, как критерий объективной оценки «силы» экспертного мнения такого гражданина, и как основной (первостепенный) определяющий параметр коэффициента A(i).

Таким образом, каждый полный год профессионального трудового стажа гражданина в сфере деятельности предприятия с определенным основным КВЕДом используется в качестве одной из составляющих коэффициента, увеличивающего «силу» голоса гражданина при голосованиях по вопросам, связанных с идентичной трудовому стажу сферой интересов голосования. 

Для расчетов коэффициента A(i) при голосовании гражданина, который имеет лишь трудовой стаж  в определенной сфере без стажа научной работы в идентичной сфере, применяется следующая формула с использованием трудового коэффициента (X(n)):

A(i) = 1(х) * X(n)

где 1(х) - полный год стажа в сфере деятельности конкретного КВЕДа, 

а X(n) - трудовой коэффициент, что выражен в количестве таких полных лет трудового стажа гражданина в сфере деятельности конкретного КВЕДа.    

Применение такого подхода повышает весомость голоса гражданина, среди голосов других граждан, в голосованиях по вопросам, которые напрямую связаны со сферой деятельности идентичного этому КВЕДу. Такое “увеличение силы” голоса гражданина выделяет его среди других граждан, как эксперта в той сфере, вопросы которой вынесены на голосование.

Научный стаж участника голосования 
Учёная степень (научная степень) - степень квалификационной системы в науке, позволяющей ранжировать научных деятелей на отдельных этапах академической (научной) карьеры. Решение о присуждении учёной степени базируется на оценке только научно-исследовательского уровня соискателя. Стаж в конкретной должности, педагогические достижения и иные показатели не учитываются, в отличие от ситуации присвоения учёных званий. 

Граждане, которые занимаются научной деятельностью на профессиональном уровне, получают свой профессиональный  опыт в определенных специальностях, что находит своё отображение в присуждении им научных степеней кандидата и доктора наук по определенной специальности. Каждая специальность также имеет свой цифровой шифр, при этом учет всех всех присужденных научных степеней ведется с помощью государственных компьютеризированных баз данных (от автора - своеобразный аналог КВЕДа). 

Список научных специальностей - это перечень, по которому готовятся научные кадры.

Перечень научных специальностей утверждается приказом Министерства образования и науки Украины и регистрируются в Министерстве юстиции Украины.

Присвоение гражданину научной степени является подтверждением его повышенного опыта в разных специальных сферах, и может быть использовано в качестве объективного фактора, определяющего мнение гражданина как экспертное, и соответствует  научный коэффициенту Y(n),  и может быть использовано в качестве неосновного (второстепенного) коэффициента в дополнение к основному трудовому коэффициенту X(n):

A(i) = 1(х) * X(n)   +  1(y) * Y(n) 

где:

1(y) - каждый полный год научного стажа, подтвержденного научной степенью,

Y(n) - научный коэффициент, что выражен в количестве таких полных лет научной деятельности гражданина в сфере деятельности конкретной специальности.  

В свою очередь научные степени разделяются на две категории - кандидатов наук и докторов наук. В соответствии этому методология Голосования экспертного типа (Коэффициентного голосования) вводит дифференциацию научного коэффициента Y(n)  в соответствии определенных выше категорий научных степеней, а именно:

 Научная степень кандидата наук - Y(c) 
 Научная степень доктора наук - Y(d) 

Так, для расчетов общего научного коэффициента Y(n) применяется следующая формула с использованием коэффициентов Y(c)  и Y(d):

Y(n)  =   (1(y) * Y(c)) + (1(y) * Y(d))

где:

1(y) - каждый полный год научного стажа в статусе кандидата или доктора наук, подтвержденного научной степенью;

Y(с) - научный коэффициент, что выражен в количестве таких полных лет научной деятельности гражданина в сфере деятельности конкретной специальности в статусе кандидата наук;

Y(d) - научный коэффициент, что выражен в количестве таких полных лет научной деятельности гражданина в сфере деятельности конкретной специальности в статусе доктора наук.

Также в методологии Голосования экспертного типа (Коэффициентного голосования) рассматривается возможность отличительной оценки “силы” голоса двух разных категорий научного коэффициента, а именно - оценить коэффициент Y(d), связанный с научной степенью доктора наук, как более весомый, в отличие от  коэффициента Y(с), связанного с научной степенью кандидата наук.

Такой подход обусловлен отличиями в специфике научной деятельности этих двух категорий, а именно сложности научной деятельности и, как следствие, опыта, полученного гражданином вследствие такой деятельности.  Иными словами, доктора наук являются более опытными специалистами в определенных сферах, а их мнение, в отличие от мнения кандидатов наук, имеет большую экспертную “силу” при голосовании.

Таким образом в методологию голосования экспертного типа (коэффициентного голосования) введен усиливающий параметр (P) для дифференциации научного коэффициент, а именно для отличия и “усиления” научного коэффициента доктора наук от научного коэффициента кандидата наук:

P(n+1) = 1

где P(n+1) - усиливающий параметр для  научного коэффициента Y(с) равен 1,

P(n+2) = 2

где P(n+2) - усиливающий параметр для  научного коэффициента Y(d) равен 2.

Так, методология голосования экспертного типа (коэффициентного голосования) вводит дифференциацию научных коэффициентов Y(сp) и Y(dp) в соответствии определенных выше категорий научных степеней и усиливающего параметра (P), а именно:

для кандидата наук: Y(сp) = Y(с) * P(n+1) = Y(с) * 1 = Y(с) 

для доктора наук: Y(dp) = Y(d) * P(n+2) = Y(d) * 2 = 2Y(d)

Методика вычисления "силы" голоса 
Для определения значения “силы” голоса G(i)  и расчетов общего коэффициента A(i) может применяться различная методика в соответствии с конъюнктурой процесса голосования с применением первостепенного основного трудового коэффициента, так и без применением второстепенного научного коэффициента.

Структура формул методологии голосования экспертного типа (коэффициентного голосования): 

G(i) = 1(i) * A(i) 

A(i) = 1(n) * X(n)  + 1(y) * Y(n)

Y(n)  =   (1(y) * Y(cp)) + (1(y) * Y(dp))

Y(сp) = Y(с) * P(n+1) = Y(с) * 1 = Y(с) 

Y(dp) = Y(d) * P(n+2) = Y(d) * 2 = 2Y(d) 

При сведении всех вышеуказанных формул получаем следующую обобщенную формулу: 									

G(i) = 1(i) *  (1(n) * X(n)  + 1(y) * Y(n))  = 1(i) *  (1(n) * X(n) + 1 * ( (1(y) * Y(cp)) + (1(y) * Y(dp)))) 									

После добавления усиливающих параметров P(n+1) и P(n+2) :

G(i) = 1(i) *  (1(n) * X(n) + 1(y) * ( (1(y) * (Y(с) * P(n+1) )) + (1(y) * (Y(d) * P(n+2)))))

G(i) = 1(i) *  (1(n) * X(n) + 1(y) * ( (1(y) * (Y(с) * 1 )) + (1(y) * (Y(d) * 2)))) 

G(i) = 1(i) *  (1(n) * X(n) + 1(y) * ( (1(y) * Y(c)) + (1(y) * 2Y(d))))   

После сокращений всех неизменных постоянных, не влияющих на результат: 

G(i) =  X(n) +  Y(с) + 2Y(d) 

где:

G(i) - “сила” голоса гражданина (i);

X(n) - трудовой коэффициент, что выражен в количестве полных лет трудового стажа гражданина в сфере деятельности конкретного КВЕДа; 

Y(с) - научный коэффициент, что выражен в количестве полных лет научного стажа гражданина в статусе кандидата наук в сфере деятельности конкретной специальности, соответствующей сфере трудового стажа, усиленный на х1 параметром P(n+1);

2Y(d) - научный коэффициент, что выражен в количестве полных лет научного стажа гражданина в статусе доктора наук в сфере деятельности конкретной специальности, соответствующей сфере трудового стажа, усиленный на х2 параметром P(n+2).

Примечания 

Голосование
Электронная демократия
Избирательное право
Социология